

Geografia

Cabezón de Cameros – comune della Rioja
Cabezón de la Sal – comune della Cantabria
Cabezón de la Sierra – comune della Castiglia e León
Cabezón de Liébana – comune della Cantabria
Cabezón de Pisuerga – comune della Castiglia e León
Cabezón de Valderaduey – comune della Castiglia e León

Persone
Antonio de Cabezón – compositore spagnolo
Cabezòn, soprannome di Omar Sívori – calciatore e allenatore di calcio italo-argentino